Sagan může být:

 Zaháň – polské město

příjmení osob
Carl Sagan (1934–1996) – americký astronom
Françoise Saganová (Françoise Quoirez; 1935–2004) – francouzská spisovatelka a dramatička
Peter Sagan (* 1990) – slovenský sportovec cyklista